Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1976 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Peter Collins z Wielkiej Brytanii. Polscy żużlowcy nie uczestniczyli w eliminacjach z tego powodu, iż finał odbywał się w Chorzowie, gdzie wystąpili Zenon Plech, Edward Jancarz, Marek Cieślak i Jerzy Rembas.

Powrót do światowej elity Amerykanina – Scotta Autreya. Poprzedni finalista z USA –
Ernie Roccio startował w finale IMŚ 1951.

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Ostrawa (1) 
 15 maja 1976 r. (sobota),  Ostrawa

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Prelog (2) 
 16 maja 1976 r. (niedziela),  Prelog

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Pocking (3) 
 16 maja 1976 r. (niedziela),  Pocking

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych

Debreczyn (4) 
 16 maja 1976 r. (niedziela),  Debreczyn

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela (10-16) → brak danych
Punktacja (1-9) → brak danych

Półfinały

Krumbach (1) 
 30 maja 1976 r. (niedziela),  Krumbach

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Wiktor Sieliwajnow zastąpił László Mészárosa, Hans Wasserman – Henny’ego Kroeze’ego

Gdańsk (2) 
 30 maja 1976 r. (niedziela),  Gdańsk

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Josef Angermüller zastąpił Georga Gilgenreinera

Finał kontynentalny 
 20 czerwca 1976 r. (niedziela),  Leningrad

Awans: 4+1 do finału światowego
Uwaga! Bieg przerwano po 9. biegu

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Kumla (1) 
 6 maja 1976 r. (czwartek),  Kumla

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Målilla (2) 
 9 maja 1976 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 5 do finału szwedzkiego

Lindesberg (2) 
 9 maja 1976 r. (niedziela),  Lindesberg

Awans: 5 do finału szwedzkiego oraz Anders Michanek

Finał szwedzki 
 25 maja 1976 r. (wtorek),  Linköping

Awans: 9+1 do finału skandynawskiego
Uwaga! Per Olof Dovhjort, Jan Simensen, Richard Hellsén, Karl Erik Claesson i Eddie Davidsson zastąpili Pera Ĺke'a Gerhardssona, Tommy’ego Johanssona, Tommy’ego Janssona, Hansa Holmqvista i Bo Janssona

Finał duński 
 1975 r.

Awans: 1 do finału skandynawskiego oraz Ole Olsen
Tabela (9-16) → brak danych

Finał norweski 
 25 kwietnia 1976 r. (wtorek),  Skien

Awans: 3 do finału skandynawskiego

Finał skandynawski 
 2 czerwca 1976 r. (środa),  Norrköping

Awans: 6 do finału interkontynentalnego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 18 maja 1976 r. (wtorek),  Leicester

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Londyn (2) 
 18 maja 1976 r. (wtorek),  Londyn – White City

Awans: 8 do finału brytyjskiego

Finał brytyjski 
 2 czerwca 1976 r. (środa),  Coventry

Awans: 5 do finału interkontynentalnego

Finał Australazji 
 1976 r.,  Auckland

Awans: 4 do finału interkontynentalnego

Finał interkontynentalny 
 26 czerwca 1976 r. (sobota),  Londyn – Wembley

Awans: 8+1 do finału światowego

Finał światowy 
 5 września 1976 r. (niedziela),  Chorzów – Stadion Śląski

1976
1976 w sporcie żużlowym